Flere album har titlen Stampede:
Stampede (The Doobie Brothers-album)
Stampede (Krokus-album)
Stampede (Hellyeah-album)
Stampede (Chris LeDoux-album)
Stampede (Critters Buggin-album)